Briant est un nom de personne de langue bretonne signifiant "élevé, important", également passé en Angleterre et en France. On le retrouve dans le toponymie, par exemple la ville de Châteaubriant célèbre pour son château des Marches de Bretagne. Le nom est passé dans le patronyme , une ancienne famille noble de cette région dont le membre le plus illustre est l'écrivain François-René de Chateaubriand.

Toponyme 
 Châteaubriant, ville de Bretagne, "château de la famille des Brient"
 dans la microtoponymie bretonne : Kerbriant, Menbriant (Préfailles)...
 Briant, commune française du département de Saône-et-Loire

Hydronyme 
 Le Briant est un cours d'eau situé dans le département de l'Hérault ;

Patronyme 
 Alexandre Briant, (1556-1581), prêtre jésuite anglais ;
 Aude Briant, actrice française ;
 Denis Briant, (1655-1716), fut un moine bénédictin breton ;
 Jo Briant (né en 1936), professeur, militant associatif, écrivain ;
 Louis-Alexandre Briant (1759-1812), militaire français ;
 Michael E. Briant (né en 1942), réalisateur, acteur, producteur et scénariste britannique ;
 Pierre Briant (né en 1940), historien angevin de l'Antiquité ;
 Shane Briant (1946-2021), acteur britannique ;
 Théophile Briant (1891-1956), poète breton ;
 Vincent Briant (né en 1986), footballeur finistérien ;
 Yvon Briant (1954-1992), homme politique finistérien ;

Personnages de fiction 
 Briant est un des héros principaux du roman Deux ans de vacances de Jules Verne.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme